Тур де Ски 2019/2020 — четырнадцатая в истории многодневная лыжная гонка, проходящая под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования начались 28 декабря 2019 года в швейцарском Ленцерхайде, а завершились 5 января 2020 года на склоне горы Альпе де Чермис.

Впервые в истории многодневной гонки было принято решение провести финальный подъём в формате масс-старта, а также в сезоне 2019/2020 была изменена система бонификаций в генеральном и спринтерском зачёте.

Победительницей в третий раз в карьере стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Десятикратная чемпионка мира в рекордный, седьмой, раз попала в тройку лучших по итогам тура. Россиянка Наталья Непряева повторила успех прошлого года, завершив многодневку на втором месте. Чемпионка «Тур де Ски» 2018/2019 норвежка Ингвиль Флугстад Эстберг заняла третье место.

В мужских соревнованиях победу одержал россиянин Александр Большунов, который стал третьим представителем России, победившим на престижной многодневной гонке. Второе место, как и годом ранее, занял ещё один российский лыжник Сергей Устюгов, для которого это призовое место — четвёртое на «Тур де Ски». Третьим стал прошлогодний победитель многодневки норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Места проведения

Этапы

Мужчины

Женщины

Бонусные секунды

Очки для спринтерского зачёта

Результаты

Мужчины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Женщины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Результаты этапов

Примечания

См. также 
 Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020
 Ski Tour 2020

Ссылки 
 Официальный сайт

2019 год в спорте
2020 год в спорте
Тур де Ски
Декабрь 2019 года в Италии
Декабрь 2019 года в Швейцарии
Январь 2020 года в Италии
Январь 2020 года в Швейцарии